A virtualizáció számítástechnikai kifejezés, számítógépi erőforrások különböző absztrakcióinak gyűjtőneve:

 Platformvirtualizáció, ami az operációs rendszert különíti el az alatta lévő hardverplatformtól
 Teljes virtualizáció
 Hardverrel támogatott virtualizáció
 Részleges virtualizáció
 Paravirtualizáció
 Operációs rendszer-szintű virtualizáció

 Erőforrás-virtualizáció, egyes rendszererőforrások (pl. lemezkötetek, névterek, hálózati erőforrások) virtualizációja
 Encapsulation (becsomagolás), az erőforrás bonyolultságának elrejtése egyszerűbb interface létrehozásával
 Virtuális memória, ami fizikailag különálló, nem folytonos memória- és lemezterületek egységes, folytonos címzését teszi lehetővé
 Tárolóvirtualizáció (storage-), a logikai tárolóknak a fizikai tárolóeszközöktől való absztrahálása
 RAID – redundant array of independent disks
 Particionálás, egy kellően nagy erőforrás, mint lemezterület vagy hálózati sávszélesség felosztása kisebb, könnyebben kihasználható, ugyanolyan típusú erőforrásokra
 LVM (logikai kötetkezelés), ami több fizikai merevlemezt von össze egy poolba, majd ezt osztja logikai egységekre
 Hálózatvirtualizáció, egy virtualizált hálózati címtér létrehozása alhálózatokon (subnet) belül vagy azok fölött
 Channel bonding, több hálózati kapcsolat sávszélességének összefogása egy, nagyobb sávszélességű kapcsolatban
 I/O virtualizáció, pl. vNIC-ek, vHBA-k (Virtual SCSI Host Bus adapter)
 Memóriavirtualizáció, hálózatban kötött rendszerek memória-erőforrásainak összefogása egy virtualizált memória-poolba
 Fürtözés és rács számítás, több különálló számítógép összefogása nagyobb metaszámítógépekbe

 Alkalmazásvirtualizáció, egyes alkalmazások futtatása számukra idegen hardveren/szoftveren (operációs rendszeren)
 Hordozható alkalmazás
 Keresztplatformos virtualizáció
 Emuláció vagy szimuláció
 Hosted Virtual Desktop
 A virtualizáció fejlődése

 Desktop-virtualizáció, a végfelhasználó számítógépes környezetének (alkalmazások, fájlok, adatok) elkülönítése a hardvertől, amin fut a környezet

Fordítás 

 

Informatika
Virtualizáció